Alex Baldaccini (1988) – fondista di corsa in montagna italiano
 Beatrice Baldaccini (1990) – attrice e cantante italiana
 César Baldaccini (1921-1998) – scultore francese
 Jesús Baldaccini (1986) – calciatore argentino
 Paolo Emilio Baldaccini (1977) – pallavolista italiano